Les échasses sont des oiseaux aquatiques répartis sur plusieurs genres. Ce ne sont pas les seuls échassiers

Genre Himantopus (et sous-espèces)
 Échasse blanche
 Échasse d'Australie
 Échasse à queue noire
 Échasse noire
 Échasse d'Amérique
 Échasse des Hawaï
Genre Cladorhynchus :
 Échasse à tête blanche

Nom d'oiseau ambigu